Натуральне число 533
 533 рік до нашої ери
 533 рік нашої ери